Die Basketball-Afrikameisterschaft der Damen (offiziell: AfroBasket) ist die vom Weltverband FIBA und dem Kontinentalverband FIBA Afrika ausgetragene afrikanische Kontinentalmeisterschaft im Damen-Basketball. Sie findet seit 1966 größtenteils im Zweijahres-Rhythmus statt und ist gleichzeitig das afrikanische Qualifikationsturnier für die Basketball-Weltmeisterschaft oder die Olympischen Sommerspiele. Rekordtitelträger ist Senegal, das 11 der 22 Austragungen gewinnen konnte.

Bisherige Austragungen

Ewige Tabelle

Wertvollste Spielerinnen

Weblinks 
 Offizielle Website der FIBA Afrika (englisch/französisch)
 Übersicht in auf offizielle Website des FIBA Archivs (englisch)

 Afrikameisterschaft
Frauenbasketballwettbewerb